Roland Stoltz, švedski hokejist, * 15. avgust 1954, Överkalix, Švedska.

Stoltz je v švedski ligi igral za kluba Skellefteå AIK in Malå IF, od tega dvanajst sezon za Skellefteå AIK, s katerim je tudi osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezoni 1977/78. V sezoni 1981/81 je igral za Washington Capitalse v ligi NHL, kjer je odigral štirinajst tekem, dosegel pa po dva gola in podaji. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1981, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel en gol in dve podaji na osmih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 32
| 15
| 10
| 25
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 32
| 12
| 5
| 17
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 34
| 13
| 13
| 26
|
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 16
| 12
| 28
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 15
| 9
| 24
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 18
| 19
| 37
|
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 81/82
|
| 14
| 2
| 2
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 20
| 7
| 7
| 14
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 31
| 4
| 8
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 8
| 22
| 30
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 36
| 17
| 17
| 34
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 30
| 15
| 23
| 38
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 34
| 7
| 11
| 18
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malå IF
| Švedska 3. liga
| 87/88
|
| 23
| 19
| 23
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malå IF
| Švedska 3. liga
| 88/89
|
| 1
| 2
| 2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 437
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 185
| bgcolor="#7FFF00" | 356
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 353
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Malå IF